Бюла́т-Пестивье́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Каллак. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22023.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 420 км к западу от Парижа, в 130 км западнее Ренна, в 45 км к западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 430 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 272 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 187 были экономически активными, 85 — неактивными (показатель активности — 68,8 %, в 1999 году было 69,9 %). Из 187 активных работали 173 человека (93 мужчины и 80 женщин), безработных было 14 (8 мужчин и 6 женщин). Среди 85 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 38 — пенсионерами, 26 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам (XVI век). Исторический памятник с 1907 года
 Часовня Сен-Блез и кладбище (XVI век). Исторический памятник с 1911 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор